Der Helvetia-Cup 1979 im Badminton fand in Klagenfurt statt. Es war die 14. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1979
Badminton 1979
Badmintonwettbewerb in Österreich
Sportveranstaltung in Klagenfurt am Wörthersee